KTT steht für:
 Klassische Testtheorie, die meistverbreitete psychometrische Testtheorie
 Flughafen Kittilä in Finnland, nach dem IATA-Airport-Code
 kasachisches Eisenbahnverkehrsunternehmen Kaztemirtrans
 Powiat Tatrzański in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Ktt steht für:
 KCRC Through Train, eine Lokomotive, siehe KCRC TLN/TLS

Abkürzung